KCW est un sigle qui peut désigner :
 Kinnaird College for Women, une université publique située à Lahore, au Pendjab, au Pakistan.

kcw est un code qui peut désigner :
 kabwari, une langue parlée en République démocratique du Congo, selon le code de langue ISO 639-3.

Code de langue